Alekszej Jurjevics German (1938–2013) szovjet-orosz filmrendező
 Alekszej Alekszejevics German (1976) orosz filmrendező, előbbinek a fia